Кунен — фамилия. Известные носители:
 Кунен, Францискус Хендрикус
 Кунен, Ян